La famille seigneuriale de Toucy compte plusieurs membres du prénom d'Ithier ou Itier, dont :

 Ithier  de Toucy ou Ithier de Narbonne (mort vers 1080), sire de Toucy ;

 Ithier II de Toucy (mort vers 1100), sire de Toucy ;

 Ithier III de Toucy (mort vers 1147), sire de Toucy ;

 Ithier IV de Toucy (mort vers 1218), sire de Toucy ;